Макса́кова — фамилия. Известные носительницы:
 Максакова, Александра Дмитриевна (род. 1997) — российская спортсменка-конник, участница Олимпийских игр 2020.
 Максакова, Лариса Сергеевна (род. 1946) — российский политический деятель, депутат Государственной думы ФС РФ первого созыва.
 Максакова, Лидия Владимировна (1919—2009) — советский и российский историк.
 Максакова, Людмила Васильевна (род. 1940) — советская и российская актриса.

См. также 
 Максаков